La liste des métros du monde recense des réseaux de chemin de fer de type métro correspondant à ces critères : réseau urbain, service cadencé, traction électrique, circulation sur voies réservées à titre exclusif. Cette liste exclut donc d'autres moyens techniques, comme la traction par induction électromagnétique et les systèmes de transport sur voies accessibles à d'autres moyens de transport ou aux piétons, par exemple le tramway, parfois appelé métro léger.

Liste globale 

{| class="wikitable sortable"
|-
! scope="col" style="text-align:left;" | Ville
! scope="col" style="text-align:left;" | Pays
! scope="col" style="text-align:left;" | Nom du réseau
! scope="col" style="text-align:left;" | Année d'ouverture
! scope="col" style="text-align:left;" | Année de la dernière extension
! scope="col" style="text-align:left;" data-sort-type="number" |
! scope="col" style="text-align:left;" data-sort-type="number" | Longueur du réseau
! scope="col" style="text-align:left;" data-sort-type="number" | Fréquentation annuelle(en millions de passagers)
|- class="sort"
|Alger
| 
|Métro d'Alger
| 2011
| 2018
| style="text-align:left" |19
|
| 45.3 (2019)
|-
|Berlin
|
|Métro de Berlin
| 1902
| 2020
| style="text-align:left" |175
|
| 596 (2019)
|-
|Hambourg
|
|Métro de Hambourg
| 1912
| 2018
| style="text-align:left" |93
|
| 249.5 (2019)
|-
|Munich
|
|Métro de Munich
| 1971
| 2013
| style="text-align:left" |96
|
| 429 (2019)
|-
|Nuremberg
|
|Métro de Nuremberg
| 1972
| 2020
| style="text-align:left" |49
|
| 122.2 (2018)
|-
| Buenos Aires
| 
| Métro de Buenos Aires
| 1927
| 2019
| style="text-align:left" |90
|
| 337.7 (2018)
|-
| Erevan
| 
| Métro d'Erevan
| 1981
| 1996
| style="text-align:left" |10
|
| 20.2 (2019)
|-
|Sydney
|
|Métro de Sydney
| 2019
| –
| style="text-align:left" |13
|
| 12.9 (2020) 
|-
| Vienne
| 
| Métro de Vienne
| 1976
| 2017
| style="text-align:left" |98
| 
| 459.8 (2019)
|-
| Bakou
| 
| Métro de Bakou
| 1967
| 2021
| style="text-align:left" |26
|
| 229.7 (2019)
|-
|Bruxelles
| 
|Métro de Bruxelles
| 1976
| 2009
| style="text-align:left" |59
|
| 165.3 (2019)
|-
| Minsk
| 
| Métro de Minsk
| 1984
| 2020
| style="text-align:left" |33
|
| 293.7 (2019)
|-
|Belo Horizonte
|
|Métro de Belo Horizonte
| 1986
| 2002
| style="text-align:left" |19
|
| 58.4 (2018)
|-
|Brasilia
|
|Métro de Brasilia
| 2001
| 2020
| style="text-align:left" |25
|
| 42.8 (2019)
|-
|Porto Alegre
|
|Métro de Porto Alegre
| 1985
| 2014
| style="text-align:left" | 22
|
| 51.7 (2018)
|-
|Recife
|
|Métro de Recife
| 1985
| 2009
| style="text-align:left" | 28
|
| 93.5 (2019)
|-
|Rio de Janeiro
|
|Métro de Rio de Janeiro
| 1979
| 2016
| style="text-align:left" |41
|
| 252.5 (2019)
|-
|Salvador
|
|Métro de Salvador
| 2014
| 2018
| style="text-align:left" | 19
|
| 113 (2019)
|-
|São Paulo
|
|Métro de São Paulo
| 1974
| 2019
| style="text-align:left" |89
|
| 1494.3 (2019)
|-
|Sofia
|
|Métro de Sofia
| 1998
| 2021
| style="text-align:left" | 47
|
| 93.1 (2018)
|-

|Montréal
| 
|Métro de Montréal
| 1966
| 2007
| style="text-align:left" |68
|
| 400.3 (2019)
|-
|Toronto
|
|Métro de Toronto
| 1954
| 2017
| style="text-align:left" |75
|
| 474.5 (2019)
|-
|Vancouver
|
|SkyTrain
| 1985
| 2016
| style="text-align:left" |53
|
| 165.1 (2019)
|-
|Santiago
|
|Métro de Santiago
| 1975
| 2019
| style="text-align:left" | 136
|
| 703.7 (2019)
|-
|Pékin
|
|Métro de Pékin
| 1971
| 2020
| style="text-align:left" |342
|
| 2292.65 (2020)
|-
|Changchun
|
|Métro léger de Changchun
| 2011
| 2018
| style="text-align:left" |59
|
| 154.37 (2020)
|-
|Changsha
|
|Métro de Changsha
| 2014
| 2020
| style="text-align:left" | 100
|
|385.76 (2020)
|-
|Changzhou
|
|Métro de Changzhou
|2019
|–
|29
|
|22.82 (2020)
|-
|Chengdu
|
|Métro de Chengdu
| 2010
| 2020
| style="text-align:left" | 285
|
| 1219.62 (2020)
|-
|Chongqing
|
|Métro de Chongqing
| 2005
| 2021
| style="text-align:left" | 198
|
| 839.75 (2020)
|-
|Dalian
|
|Métro de Dalian
| 2003
| 2018
| style="text-align:left" | 69
|
| 125.22 (2020)
|-
|Dongguan
|
|Métro de Dongguan
| 2016
| –
| style="text-align:left" | 15
|
| 35.06 (2020)
|-
|Foshan
|
|Métro de Foshan
| 2010
| 2018
| style="text-align:left" |22
|
| n/a
|-
|Fuzhou
|
|Métro de Fuzhou
| 2016
| 2020
| style="text-align:left" | 46
|
| 94.75 (2020)
|-
|Canton
|
|Métro de Canton
| 1997
| 2020
| style="text-align:left" |247
|
| 2415.60 (2020)
|-
|Guiyang
|
|Métro de Guiyang
| 2017
| 2018
| style="text-align:left" | 25
|
| 36.98 (2020)
|-
|Hangzhou
|
|Métro de Hangzhou
| 2012
| 2020
| style="text-align:left" |165
|
|582.41 (2020)
|-
|Harbin
|
|Métro de Harbin
| 2013
| 2019
| style="text-align:left" | 25
|
| 51.33 (2020)
|-
|Hefei
|
|Métro de Hefei
| 2016
|2020
| 95
|
| 195.07 (2020)
|-
|Hohhot
|
|Métro de Hohhot
| 2019
| 2020
| 44
|
|21.30 (2020)
|-
|Hong Kong
|
|Mass Transit Railway
| 1979
| 2020
| style="text-align:left" |98
|
| 1688.1 (2019)
|-
|Jinan
|
|Métro de Jinan
| 2019
| 2020
| 40
|
| 8.68 (2020)
|-
|Jinhua
|
| Métro de Jinhua
| style="text-align:left" | 2022
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | 16
|
| n/a
|-
|Kunming
|
|Métro de Kunming
| 2012
| 2020
| style="text-align:left" | 84
|
| 159.26 (2020)
|-
|Lanzhou
|
|Métro de Lanzhou
| 2019
| –
| style="text-align:left" | 20
|
| 52.48 (2020)
|-
|Luoyang
|
|Métro de Luoyang
| style="text-align:left" | 2021
| style="text-align:left" | 2021
| style="text-align:left" | 33
|
| n/a
|-
|Nanchang
|
|Métro de Nanchang
| 2015
| 2020
| style="text-align:left" | 74
|
| 135.93 (2020)
|-
|Nankin
|
|Métro de Nankin
| 2005
| 2022
| style="text-align:left" |208
|
| 801.34 (2020)
|-
|Nanning
|
|Métro de Nanning
| 2016
| 2020 
| style="text-align:left" | 84
|
| 208.41 (2020)
|-
|Nantong
|
|Métro de Nantong
| style="text-align:left" | 2022
| -
| style="text-align:left" | 28
|
| n/a
|-
|Ningbo
|
|Métro de Ningbo
| 2014
| 2020
| style="text-align:left" | 102
|
| 159.86 (2020)
|-
|Qingdao
|
|Métro de Qingdao
| 2015
| 2020
| style="text-align:left" | 106
|
| 139.09 (2020)
|-
| Shanghai
| 
| Métro de Shanghai
| 1993
| 2021
| style="text-align:left" |381
|
| 2834.69 (2020)
|-
|Shaoxing
|
|Métro de Shaoxing
| 2021
| 2022
| style="text-align:left" | 28
|
| n/a
|-
|Shenyang
|
|Métro de Shenyang
| 2010
| 2020
| style="text-align:left" | 91
|
| 316.28 (2020)
|-
|Shenzhen
|
|Métro de Shenzhen
| 2004
| 2020
| style="text-align:left" |270
|
| 1626.73 (2020)
|-
|Shijiazhuang
|
|Métro de Shijiazhuang
| 2017
| 2020
| style="text-align:left" | 48
|
| 71.71 (2020)
|-
|Suzhou
|
|Métro de Suzhou
| 2012
| 2019
| style="text-align:left" |131
|
| 308.57 (2020)
|-
|Taiyuan
|
|Métro de Taiyuan
|2020
| -
|23
|
|0.876 (6 days in 2020)
|-
|Tianjin
|
|Métro de Tianjin
| 1984
| 2019
| style="text-align:left" | 145
|
| 338.75 (2020)
|-
|Ürümqi
|
|Métro d'Ürümqi
| style="text-align:left" | 2018
| style="text-align:left" | 2019
| style="text-align:left" |21
|
| 19.11 (2020)
|-
|Wenzhou
|
|Métro de Wenzhou
| 2019
| 2019
| 18
|
| 7.01 (2020)
|-
|Wuhan
|
|Métro de Wuhan
| 2004
| 2021
| style="text-align:left" |241
|
| 628.03 (2020)
|-
|Wuxi
|
|Métro de Wuxi
| 2014
| 2020
| style="text-align:left" | 66
|
| 87.22 (2020)
|-
|Xiamen
|
|Métro de Xiamen
| 2017
| 2019
| 52
|
| 113.97 (2020)
|-
|Xi'an
|
|Métro de Xi'an
| 2011
| 2020
| style="text-align:left" |159
|
|731.04 (2020)
|-
|Xuzhou
|
|Métro de Xuzhou
| 2019
| 2020
| 38
|
| 20.94 (2020)
|-
|Zhengzhou
|
|Métro de Zhengzhou
| 2013
| 2020
| style="text-align:left" | 126
|
| 341.01 (2020)
|-
|Medellín
|
|Métro de Medellín
| 1995
| 2012
| style="text-align:left" | 27
|
| 228.3 (2019)
|-
|Pyongyang
|
|Métro de Pyongyang
| 1973
| 1987
| style="text-align:left" | 17
|
| 36 (2009)
|-
|Busan
|
|Métro de Pusan
| 1985
| 2017
| style="text-align:left" | 135
|
| 361 (2019)
|-
|Daegu
|
|Métro de Daegu
| 1997
| 2015
| style="text-align:left" | 58
|
| 168 (2019)
|-
|Daejeon
|
|Métro de Daejeon
| 2006
| 2007
| style="text-align:left" | 22
|
| 40 (2019)
|-
|Gwangju
|
|Métro de Gwangju
| 2004
| 2008
| style="text-align:left" | 20
|
| 19 (2019)
|-
| Incheon
|
| Métro d'Incheon
| 1999
| 2020
| style="text-align:left" | 56
|
| 116 (2019)
|-
| rowspan="3" |Séoul
| rowspan="3" |
|Métro de Séoul
| 1974
| 2020
| style="text-align:left" |333
|
| 2923.6 (2019)
|-
|Korail metro lines
| 1994
| 2020
| style="text-align:left" | 86
|
| 426.4 (2019)
|-
|Ligne Sin Bundang ()
| 2011
| 2016
| style="text-align:left" | 12
|
| 122.5 (2019)
|-
|Copenhague
|
|Métro de Copenhague
| 2002
| 2020
| style="text-align:left" |39
|
| 78.8 (2019)

|-
|-
|Saint-Domingue
|
|Métro de Saint-Domingue
| 2009
| 2018
| style="text-align:left" |34
|
| 101.4 (2019)
|-
|Le Caire
| 
|Métro du Caire
| 1987
| 2020
| style="text-align:left" |71
|
| 1314 (2015)
|-
|Dubaï
|
|Métro de Dubaï
| 2009
| 2021
| style="text-align:left" | 50
|
| 203.0 (2019)
|-
|Barcelone
|
|Métro de Barcelone
| 1924
| 2020
| style="text-align:left" |133
|
| 411.9 (2019)
|-
|Bilbao
|
|Métro de Bilbao
| 1995
| 2020
| style="text-align:left" | 42
|
| 91.6 (2019)
|-
|Madrid
|
|Métro de Madrid
| 1919
| 2019
| style="text-align:left" |242
|
| 677.5 (2019)

|-
|-
|Atlanta
|
|MARTA
| 1979
| 2000
| style="text-align:left" |38
|
| 64.0 (2019)
|-
|Baltimore
|
|Métro de Baltimore
| 1983
| 1995
| style="text-align:left" | 14
|
| 7.3 (2019)
|-
|Boston
|
|Métro de Boston
| 1901
| 2014
| style="text-align:left" |51
|
| 152.3 (2019)
|-
|Chicago
|
|Métro de Chicago
| 1895
| 2015
| style="text-align:left" |145
|
| 218.5 (2019)
|-
|Cleveland
|
|
| 1955
| 1968
| style="text-align:left" | 18
|
| 6.0 (2019)
|-
|Los Angeles
|
|Metro Rail
| 1993
| 2000
| style="text-align:left" |16
|
| 41.8 (2019)
|-
|Miami
|
|Metrorail
| 1984
| 2012
| style="text-align:left" |23
|
| 18.1 (2019)
|-
| rowspan="3" |New York
| rowspan="3" |
|Métro de New York
| 1904
| 2017
| style="text-align:left" |424
|
| 1697.8 (2019)
|-
|Staten Island Railway
| 1925
| 2017
| style="text-align:left" | 21
|
| 7.7 (2019)
|-
|PATH
| 1908
| 1937
| style="text-align:left" | 13
|
| 90.3 (2019)
|-
| rowspan="2" |Philadelphie
| rowspan="2" |
|Southeastern Pennsylvania Transportation Authority
| 1907
| 1973
| style="text-align:left" | 75
|
| 90.2 (2019)
|-
|PATCO Line
| 1936
| 1980
| style="text-align:left" |13
|
| 11.1 (2019)
|-
|San Francisco
|
|BART
| 1972
| 2020
| style="text-align:left" |47
|
| 123.5 (2019)
|-
|San Juan
|
|Tren Urbano
| 2004
| 2005
| style="text-align:left" | 16
|
| 5.2 (2019)
|-
|Washington (district de Columbia)
|
|Métro de Washington
| 1976
| 2014
| style="text-align:left" |91
|
| 237.7 (2019)
|-
|Helsinki
| 
|Métro d'Helsinki
| 1982
| 2017
| style="text-align:left" |25
|
| 67.5 (2017)
|-
|Lille
|
|Métro de Lille
| 1983
| 2000
| style="text-align:left" | 60
|
| 119.9 (2018)
|-
|Lyon
|
|Métro de Lyon
| 1978
| 2013
| style="text-align:left" |40
|
| 219.524 (2019)
|-
|Marseille
|
|Métro de Marseille
| 1977
| 2019
| style="text-align:left" |29
|
| 76.2 (2018)

|-
|Paris
|
|Métro de Paris
| 1900
| 2022
| style="text-align:left" |308
|
| 1559.5 (2018)
|-
|Rennes
|
|Métro de Rennes
| 2002
| 2022
| style="text-align:left" | 28
|
| 35.2 (2018)
|-
|Toulouse
|
|Métro de Toulouse
| 1993
| 2007
| style="text-align:left" |37
|
| 110.3 (2018)
|-
| Tbilissi
|  
| Métro de Tbilissi
| 1966
| 2017
| style="text-align:left" |23
|
| 137.7 (2019)

|-
|Athènes
|
|Métro d'Athènes
| 1904
| 2020
| style="text-align:left" |64
|
| 259.2 (2018)
|-
|Budapest
| 
|Métro de Budapest
| 1896
| 2014
| style="text-align:left" |48
|
| 354.0 (2019)
|-
|Ahmedabad
| 
|Métro d'Ahmedabad
| style="text-align:left" | 2019
| style="text-align:left" | –
| style="text-align:left" |6
|
| n/a
|-
|Bengaluru
|
|Métro de Bangalore
| 2011
| 2021
| style="text-align:left" |45
|
| 174.2 (2020)
|-
|Bombay
|
|Métro de Bombay
| 2014
| –
| style="text-align:left" |12
|
| 118 (2018)
|-
|Calcutta
|
|Métro de Calcutta
| 1984
| 2020
| style="text-align:left" |31
|
| 204.2 (2020)
|-
|Chennai
|
|Métro de Chennai
| style="text-align:left" | 2015
| style="text-align:left" | 2019
| style="text-align:left" |32
|
| 32.8 (2019)
|-
|Cochin
|
|Métro de Cochin
| 2017
| 2020
|22
|
| 16.6 (2019)
|-
|Delhi
|
|Métro de Delhi
| 2002
| 2019
| style="text-align:left" |229
|
| 926.1 (2018)
|-
|Gurgaon
|
|
| 2013
| 2017
| style="text-align:left" |11
|
| 18.3 (2018)
|-
|Hyderabad
|
|Métro de Hyderabad
| 2017
| 2020
| style="text-align:left" |56
|
| 30 (2018)
|-
|Jaipur
|
|Métro de Jaipur
| 2015
| 2020
| style="text-align:left" |11
|
| 6.2 (2018)
|-
|Kanpur
|
|Métro de Kanpur
| style="text-align:left" | 2022
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" |9
|
| n/a
|-
|Lucknow
|
|Métro de Lucknow
| 2017
| 2019
| style="text-align:left" |21
|
| n/a
|-
|Nagpur
|
|Métro de Nagpur
| 2019
| 2020
|18
|
| n/a
|-
|Noida
|
|Métro de Noida
| 2019
| –
|21
|
| n/a
|-
|Pune
|
|Métro de Pune
| style="text-align:left" | 2022
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" |10
|
| n/a
|-
|Jakarta
|
|Métro de Jakarta
| 2019
| –
| 13
|
| 24.6 (2019)
|-
|Ispahan
|
|Isfahan Urban Railway
| 2015
| 2018
| style="text-align:left" |20
|
| n/a
|-
|Machhad
|
|Métro de Machhad
| 2011
| 2019
| style="text-align:left" | 35
|
| 44.4 (2018)
|-
|Chiraz
|
|Métro de Chiraz
| 2014
| 2020
| style="text-align:left" | 20
|
| 18 (2018)
|-
|Tabriz
|
|Métro de Tabriz
| 2015
| 2020
| style="text-align:left" |15
|
| n/a
|-
|Téhéran
|
|Métro de Téhéran
| 2000
| 2020
| style="text-align:left" | 118
|
| 820 (2018)
|-
|Brescia
|
|Métro de Brescia
| 2013
| –
| style="text-align:left" |17
|
| 18.7 (2019)
|-
|Catane
|
|Métro de Catane
| 1999
| 2017
| style="text-align:left" | 10
|
| 5.8 (2018)
|-
|Gênes
|
|Métro de Gênes
| 1990
| 2012
| style="text-align:left" | 8
|
| 15.3 (2018)
|-
|Milan
|
|Métro de Milan
| 1964
| 2015
| style="text-align:left" |106.
|
| 369 (2018)
|-
|Naples
|
|Métro de Naples
| 1993
| 2021
| style="text-align:left" |23
|
| 41.0 (2018)
|-
|Rome
|
|Métro de Rome
| 1955
| 2018
| style="text-align:left" |73
|
| 320 (2018)
|-
|Turin
|
|Métro de Turin
| 2006
| 2021
| style="text-align:left" |23
|
| 42.5 (2018)
|-
|Fukuoka
| 
|Métro de Fukuoka
| 1981
| 2005
| style="text-align:left" | 35
|
| 173.3 (2019)
|-
|Hiroshima
|
|Métro d'Hiroshima
| 1994
| 2015
| style="text-align:left" | 21
|
| 24.0 (2019)
|-
|Kobe
|
|Métro municipal de Kobe
| 1977
| 2001
| style="text-align:left" | 25
|
| 114.2 (2019)
|-
|Kyoto
|
|Métro de Kyoto
| 1981
| 2008
| style="text-align:left" | 31
|
| 146.4 (2019)
|-
|Nagoya
|
|Métro de Nagoya
| 1957
| 2011
| style="text-align:left" | 87
|
| 487.4 (2019)
|-
|Osaka
|
|Métro d'Osaka
| 1933
| 2006
| style="text-align:left" |100
|
| 870.4 (2016)
|-
|Sapporo
|
|Métro de Sapporo
| 1971
| 1999
| style="text-align:left" | 46
|
| 226.9 (2019)
|-
|Sendai
|
|Métro de Sendai
| 1987
| 2015
| style="text-align:left" | 29
|
| 91.7 (2019)
|-
| rowspan="3" |Tokyo
| rowspan="3" |
|Toei Subway
| 1960
| 2002
| style="ext-align:left" |99
|
| 1174.9 (2019)
|-
|Tokyo Metro
| 1927
| 2020
| style="text-align:left" |142
|
| 2757.4 (2019)
|-
|Rinkai Line
| 1996
| 2002
| style="text-align:left" | 8
|
| 95.0 (2019)
|-
| rowspan="2" |Yokohama
| rowspan="2" |
|Métro de Yokohama
| 1972
| 2008
| style="text-align:left" | 40
|
| 243.2 (2019)
|-
|Ligne Minatomirai
| 2004
| 2008
| style="text-align:left" | 6
|
| 80.6 (2019)
|-
| Almaty
|  
| Métro d'Almaty
| 2011
| 2015
| style="text-align:left" | 9
|
| 16.3 (2019)
|-
|Kuala Lumpur
| 
|
| 1996
| 2017
| style="text-align:left" |104
| 
| 223.8 (2019)
|-
|Guadalajara
|
|Tren Eléctrico Urbano
| 2020
| –
| 18
|
| n/a
|-
|Mexico
|
|Métro de Mexico
| 1969
| 2012
| style="text-align:left" |163
|
| 1655.4 (2019)
|-
|Monterrey
|
|Métro léger de Monterrey
| 1991
| 2008
| style="text-align:left;" |31
|
| 186.8 (2019)
|-
|Oslo
| 
|Métro d'Oslo
| 1966
| 2016
| style="text-align:left" |101
|
| 119 (2019)
|-
| Tachkent
| 
| Métro de Tachkent
| 1977
| 2020
| style="text-align:left" | 39
|
| 71.2 (2019)
|-
|Lahore
| 
|Métro de Lahore
| 2020
| –
|style="text-align:left" | 26
|
| n/a
|-
|Panama
|
|Métro de Panama
| 2014
| 2019
|29
|
| 85.7 (2018)
|-
|Amsterdam
|
|Métro d'Amsterdam
| 1977
| 2018
| style="text-align:left" | 39
|
| 111.3 (2019)
|-
|Rotterdam
|
|Métro de Rotterdam
| 1968
| 2019
| style="text-align:left" |70
|
| 99 (2019)
|-
|Lima
|
|Métro de Lima
| 2011
| 2014
| style="text-align:left" |26
|
| 110.4 (2018)
|-
| rowspan="2" |Manille
| rowspan="2" |
|Métro léger de Manille
| 1984
| 2010
| style="text-align:left" |31
|
| 218.2 (2019)
|-
|Manila Metro Rail Transit System
| 1999
| 2000
| style="text-align:left" |13
|
| 96.9 (2019)
|-
|Varsovie
|
|Métro de Varsovie
| 1995
| 2020
| style="text-align:left" |33
|
| 195.4 (2019)
|-
|Lisbonne
|
|Métro de Lisbonne
| 1959
| 2016
| style="text-align:left" |56
|
| 173 (2019)
|-
|-
|Doha
| 
|Métro de Doha
| 2019
| 2019
| style="text-align:left" | 36
|
| n/a
|-
|Bucarest
| 
|Métro de Bucarest
| 1979
| 2020
| style="text-align:left" |63
|
| 179.2 (2019)
|-

|Glasgow
|
|Métro de Glasgow
| 1896
| –
| style="text-align:left" |15
|
| 12.7 (2019)
|-
| rowspan="2" |Londres
| rowspan="2" |
|Métro de Londres
| 1890
| 2008
| style="text-align:left" |270
|
| 1337 (2019)
|-
|Docklands Light Railway
| 1987
| 2011
| style="text-align:left" |45
|
| 116.8 (2019)
|-
|Newcastle
|
|Métro Tyne & Wear
| 1980
| 2008
| style="text-align:left" |60
|
| 33.1 (2019)

|-
| Kazan
| 
| Métro de Kazan
| 2005
| 2018
| style="text-align:left" | 11
|
| 30.5 (2019)
|-
| Moscou
| 
| Métro de Moscou
| 1935
| 2020
| style="text-align:left" |239
|
| 2560.7 (2019)
|-
| Nijni Novgorod
| 
| Métro de Nijni Novgorod
| 1985
| 2018
| style="text-align:left" | 15
|
| 30.4 (2019)
|-
| Novossibirsk
| 
| Métro de Novossibirsk
| 1986
| 2010
| style="text-align:left" |13
|
| 84.5 (2019)
|-
| Saint-Pétersbourg
| 
| Métro de Saint-Pétersbourg
| 1955
| 2019
| style="text-align:left" | 72
|
| 762.5 (2019)
|-
| Samara
| 
| Métro de Samara
| 1987
| 2015
| style="text-align:left" | 10
|
| 13.1 (2019)
|-
| Iekaterinbourg
| 
| Métro d'Iekaterinbourg
| 1991
| 2012
| style="text-align:left" | 9
|
| 46.3 (2019)
|-
|Singapour
| 
|Mass Rapid Transit
| 1987
| 2020
| style="text-align:left" |122
|
| 1235.2 (2019)

|-
|Stockholm
|
|Métro de Stockholm
| 1950
| 1994
| style="text-align:left" |100
|
| 355 (2018)
|-
|Lausanne
|
|Métro de Lausanne
| 2008
| 1991
| style="text-align:left" | 28
|
| 32.8 (2019)
|-
|Kaohsiung
| 
|Métro de Kaohsiung
| 2008
| 2012
| style="text-align:left" | 37
|
| 65.4 (2019)
|-
|Taichung
|
|Métro de Taichung
|2021
|–
|style="text-align:left" | 18
|
| n/a
|-
|Taipei
|
|Métro de Taipei
| 1996
| 2020
| style="text-align:left" | 119
|
| 789.6 (2019)
|-
|Taoyuan
|
|Métro de Taoyuan
|2017
|–
|22
|
| 28.0 (2019)
|-
|Prague
|
|Métro de Prague
| 1974
| 2015
| style="text-align:left" |58
|
| 440.5 (2019)
|-
| rowspan="2" |Bangkok
| rowspan="2" |
|SkyTrain de Bangkok
| 1999
| 2020
| style="text-align:left" |59
|
| 247.6 (2019)
|-
|Metropolitan Rapid Transit
| 2004
| 2019
| style="text-align:left" |53
|
| 123.0 (2019)
|-
|Adana
|
|Métro d'Adana
| 2009
| 2010
| style="text-align:left" | 13
|
| 14 (2011)
|-
|Ankara
|
|Métro d'Ankara
| 1997
| 2017
| style="text-align:left" | 56
|
| 135.7 (2018)
|-
|Bursa
|
|Métro léger de Bursa
| 2002
| 2014
| style="text-align:left" | 38
|
| 91.3 (2010)
|-
|Istanbul
|
|Métro d'Istanbul
| 1989
| 2023
| style="text-align:left" |124
|
| 757 (2022)
|-
|Izmir
|
|Métro d'Izmir
| 2000
| 2014
| style="text-align:left" | 17
|
| 100 (2019)
|-
|Dnipro
| 
|Métro de Dnipro
| 1995
| –
| style="text-align:left" | 6
|
| 6.9 (2019)
|-
|Kharkiv
|
|Métro de Kharkiv
| 1975
| 2016
| style="text-align:left" |30
|
| 212.8 (2019)
|-
|Kiev
|
|Métro de Kiev
| 1960
| 2013
| style="text-align:left" |52
|
| 495.3 (2019)
|-
|Caracas
| 
|Métro de Caracas
| 1983
| 2015
| style="text-align:left" |52
|
| 358 (2017)

|-
|Hanoï
|
|Métro de Hanoï
|style="text-align:left" | 2021
|style="text-align:left" | -
|style="text-align:left" | 12
|
| n/a
|}

En construction 

Ce qui suit est une liste des métros du monde actuellement en construction. Il convient de noter que, dans certains cas, il n'est pas toujours clair de savoir si le système sera considéré complètement comme un métro quand il sera opérationnel. Seuls les réseaux en construction dans les villes n'ayant actuellement pas de métros sont listés ici , l'Équateur (pays), la Côte d'Ivoire et  le Nigeria, construisent actuellement le premier réseau métropolitain de leur histoire.

Statistiques 
Sauf mentions contraires, les données présentées ci-dessous sont issues des deux tableaux précédents.

Notes

Notes réseaux

Notes fréquentations

Références

Références réseaux

Références fréquentations

Références réseaux en construction

Sources

Bibliographie

Ressources en ligne

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste des bus à haut niveau de service
 Liste des systèmes de métros automatisés
 Liste de funiculaires dans le monde
 Liste des monorails dans le monde
 Liste des tramways du monde
 Liste de trolleybus du monde
 Liste d'entreprises ferroviaires
 Liste des métros légers du monde

 Par continent :
 Liste des métros d'Afrique
 Liste des métros d'Amérique
 Liste des métros d'Europe
 Liste des métros d'Océanie
 Liste des métros d'Asie

Bibliographie 
  Paul Garbutt, World Metro Systems by, Capital Transport 
  W. Hinkel, K. Treiber, G. Valenta, H. Liebsch, Underground railways yesterday-today-tomorrow, Schmid Verlag, 
  Mark Ovenden, Metro Maps Of The World by, Capital Transport 
  Stan Fischler, Subways Of The World by, MBI 
  Catherine Zerdoun, Métros du monde, éditions de L'imprévu, 2016.

Liens externes 
 
 
 
 European Metropolitan Transport Authorities (EMTA)
 Metro List at CityRailTransit.com website
 Openstreetmap subway project